Příjmení Hawley nese více osobností:

 Elizabeth Hawley (1923–2018) – americká novinářka a kronikářka himálajských expedic
 Josh Hawley (* 1979) – americký politik
 Richard Hawley (* 1967) – anglický zpěvák a kytarista
 Steven Hawley (* 1951) – americký astronaut